Sutherland je lahko:
 Suthlerland, Škotska
 Earl Wilbur Sutherland, psiholog
 Donald Sutherland, igralec
 Jabez G. Sutherland, kongresnik ZDA
 Roy Buchanan Sutherland, general
 HMS Sutherland